

Кайова — місто, штат Колорадо
 Кайова — місто, штат Канзас
 Кайова — місто, штат Оклахома

Див. також 
 Каева